PEAP (, Защищённый Расширяемый Протокол Аутентификации) — протокол инкапсулирующий Extensible Authentication Protocol (EAP) внутри Transport Layer Security (TLS) туннеля. Предназначен для усиления стойкости EAP, который предполагает, что физический канал защищён и не применяет специальных мер для защиты обмена.

PEAP разработан совместно Cisco Systems, Microsoft Corporation и RSA Data Security.

Сам по себе PEAP не определяет метод аутентификации, а только создаёт инфраструктуру для их функционирования. Наиболее широко PEAP используется совместно с такими методами аутентификации, как EAP-MSCHAPv2 и EAP-GTС (EAP-GTS).

См. также 
 Extensible Authentication Protocol
 EAP-TLS
 EAP-TTLS
 EAP-MSCHAPv2
 EAP-GTC

Примечания

Ссылки 
 Применение WPA и PEAP, Windows IT Pro/RE № 06, 2006 
 Общие сведения о протоколе PEAP / Technet Microsoft
 Лекция 9: Аутентификация в беспроводных сетях / Беспроводные сети Wi-Fi, ISBN: 978-5-94774-737-9

 Wireless LAN Security with 802.1x, EAP-TLS, and PEAP / Blackhat, 2003 
 PEAP: Pwned Extensible Authentication Protocol / Shmoocon 2008 

Криптографическое программное обеспечение
Аутентификация
Беспроводные сети